Луи-Венсан Тома (, 20 мая 1922 — 22 января 1994) — французский социолог, этнолог-африканист.

Биография 
Окончил университет в Дакаре. С 1948 преподавал в том же университете, затем — профессор университета Париж V (Париж Декарт).

Научные интересы 
Главный предмет научных интересов Тома — коллективные представления чёрной Африки, и прежде всего антропология потустороннего и контактов человека с потусторонним — представления о смерти, ритуалы погребения и почитания умерших (танатология). Ряд его трудов посвящён современной научной фантастике, анализу катастрофических образов в фантастическом искусстве и литературе.

Основные труды 
 Диола. Опыт функционального анализа одной народности в Нижнем Казамансе/ Les Diola. Essai d’analyse fonctionnelle sur une population de Basse-Casamance. Paris: Université de Paris, 1959
 Современные идеологии чёрной Африки/ Les idéologies négro-africaines d’aujourd’hui. Paris: A.G. Nizet, 1965
 Африка и социализм/ Le socialisme et l’Afrique :
 Tome 1, Essai sur le socialisme africain, Paris: Le livre Africain, 1966
 Tome 2, L’idéologie socialiste et les voies africaines de développement, Paris: Le livre Africain, 1966
 Пять очерков о смерти по-африкански/ Cinq essais sur la mort africaine. Dakar: Université de Dakar, 1968
 Антропология смерти/ Anthropologie de la mort. Pasris: Payot, 1975
 Цивилизация и вымыслы: смерть, фантазмы, научная фантастика/ Civilisation et divagations. Mort, fantasmes, science-fiction. Paris: Payot, 1979 (Специальная премия по научной фантастике)
 Африка и её религии: традиции и изменения/ La terre africaine et ses religions: traditions et changements. Paris: L’Harmattan, 1980 (в соавторстве)
 Смерть по-африкански: идеология погребения в чёрной Африке/ La Mort africaine: idéologie funéraire en Afrique noire. Paris: Payot, 1982
 Фантазмы в повседневной жизни/ Fantasmes au quotidien. Paris: Libr. des Méridiens, 1984
 Ритуалы смерти: ради умиротворения живых/ Rites de mort: pour la paix des vivants. Paris: Fayard, 1985
 Антропология наваждений/ Anthropologie des obsessions. Paris: L’Harmattan, 1988
 Смерть и власть/ Mort et pouvoir. Paris: Payot, 1998 
 Антропология болезни/ Anthropologie de la maladie. Étude ethnologique des systèmes de représentations étiologiques et thérapeutiques dans la sociétés contemporaines. Paris: Payot, 1993
 Смерть во плоти: тело, смерть, Африка/ Les chairs de la mort: corps, mort, Afrique. Paris: Inst. d'Éd. Sanofi-Synthélabo, 2000
 Смерть/ La mort. Paris: PUF, 2003
 Колдовские силы. Исследования современных практик колдовства/ Pouvoirs sorciers. Enquêtes sur les pratiques actuelles de sorcellerie. Paris: Imago, 2004 (в соавторстве)

Литература 
 Une galaxie anthropologique. Hommage à Louis-Vincent Thomas. Montpellier: Quel corps?, 1989
 Comment peut-on être socio-anthropologue: autour de Louis-Vincent Thomas. Paris: Ed. L’Harmattan, 1992
 Anthropologie de l’ailleurs: présence de Louis-Vincent Thomas. Montpellier: Institut de recherches sociologiques et anthropologiques, 1997.
 Socio-anthropologie de la mort: Louis-Vincent Thomas, dix ans après. Bruxelles: Univ. Libre, 2005

Примечания

Ссылки 
 Страница в энциклопедии Agora
 Краткая автобиография

Антропологи Франции
Социологи Франции
Африканисты
Социологи религии
Социологи литературы
Социологи по алфавиту